Vedea se poate referi la:
Localități din România
Vedea, Argeș , reședința comunei cu același nume
Vedea, Giurgiu , reședința comunei cu același nume
Vedea, Teleorman , reședința comunei cu același nume
Râul Vedea